Tsjadisch voetbalelftal (mannen)
 Tsjadisch voetbalelftal (vrouwen)